Katzberg steht für: 

Ortschaften:
 Katzberg (Cham), ein Ortsteil der Stadt Cham, Landkreis Cham, Bayern
 Katzberg (Neuschönau), ein Ortsteil der Gemeinde Neuschönau, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Katzberg (Schalkau), ein Ortsteil der Gemeinde Schalkau, Landkreis Sonneberg, Thüringen

Erhebungen:
 Katzberg (Höhenzug), ein Hügel im Calenberger Bergland

Siehe auch:
 Katzburg
 Katzenberg
 Katzenberge
 Katzenberger
 Katzberger